Список видів роду роман:

Список, який містить 178 визнаних видів роду Роман (Anthemis) з родини Айстрових (Asteraceae), або Складноцвітих (Compositae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Синоніми видів, що належать до інших родів

Примітки

Посилання 

 Anthemis в базі даних «Global Compositae Checklist» 
 Anthemis на сайті «International Plant Names Index» 
 Anthemis на сайті «Plantsystematics» 
 Anthemis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Anthemis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 Anthemis в базі даних «Crop Wild Relative Information System»  
 Anthemis на сайті «Vascular Tropicos» 

 
Роман
Роман